Северная столица

 Северная столица — буквальный перевод с китайского языка названия столицы КНР Пекина.
 Северная столица — одно из наиболее частых неофициальных названий города Санкт-Петербурга.